LFM, sigle composé des trois lettres L, F et M, peut faire référence à :
 LFM, une radio suisse
 LFM, une radio française
 La Ligue de football de la Martinique.
 Lycée français de Madrid
 
 
 Lycée Franco-Mexicain ou Liceo Franco Mexicano à Mexico
 Lycée Montaigne de N'Djamena
 le